Die Ordina Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 19. bis 24. Juni 2007 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Nottingham Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der kroatische Vorjahressieger Mario Ančić trat dieses Jahr nicht erneut zum Turnier an. Sein Landsmann Ivan Ljubičić konnte das Turnier für sich entscheiden und im Finale den Qualifikanten Peter Wessels in drei Sätzen schlagen. Für Ljubičić war es der achte Karrieretitel.
Die Vorjahressieger Martin Damm und Leander Paes konnten erneut das Finale erreichen. Dort unterlagen sie denkbar knapp im Match-Tie-Break gegen Jeff Coetzee und Rogier Wassen, die ihren zweiten gemeinsamen Titel gewannen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 391.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 416.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch